Клуб миллиардеров () — союз молодых людей, организовавших финансовую пирамиду, действующую в Южной Калифорнии в 1980-х годах.

Одноимённые фильмы, снятые на основе данных событий:
 «Клуб миллиардеров» (англ.) — телефильм, 1987, США, реж. Марвин Дж. Чомски.
 «Клуб миллиардеров» — кинофильм, 2018, США, реж. Джеймс Кокс.